La First Division 1928-1929 è stata la 37ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 25 agosto 1928 e il 4 maggio 1929 e concluso con la vittoria dello , al suo terzo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Dave Halliday () con 43 reti.

Stagione

Novità
Al posto delle retrocesse  e  sono salite dalla Second Division il  e il .

Squadre partecipanti

Classifica finale
Legenda:
      Campione d'Inghilterra.
      Retrocessa in Second Division.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Note

Voci correlate
Second Division 1928-1929
FA Cup 1928-1929

Collegamenti esterni

Calcio nel 1928
Calcio nel 1929
1928